Steindorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Steindorf (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Steindorf am Ossiacher See, Gemeinde im Bezirk Feldkirchen, Kärnten
Gemeindeteile:
 Steindorf (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steindorf (Homberg), Ortsteil der Stadt Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Steindorf (Pocking), Stadtteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Steindorf (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Steindorf (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Steindorf (Wetzlar), Ortsteil der Stadt Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Steindorf (Wiesenburg/Mark), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenburg/Mark, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

 Steindorf (Gemeinde Lurnfeld), Ortschaft von Lurnfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Steindorf (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft von Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Steindorf (Gemeinde Seewalchen), Ortschaft von Seewalchen am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Steindorf (Gemeinde Straßwalchen), Bahnhofsort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Steindorf (Gemeinde Mauterndorf), Ortschaft von Mauterndorf, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Steindorf (Gemeinde Niedernsill), Ortschaft von Niedernsill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Steindorf (Gemeinde Dobl-Zwaring), Ortschaft von Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Steindorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Steindorf (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

historisch: 
 Wojcice, Dorf im Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Steindorf, Kreis Ohlau, Schlesien)
 Węglewo (Wińsko), Dorf im Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Steindorf, Kreis Wohlau, Schlesien)
 Pokrowskoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Steindorf, Kreis Heiligenbeil, Ostpreuße)
 Marksowo, Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland (Steindorf, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Hubenov, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien

Steindorf ist der Name folgender Personen:
 Jennifer Steindorf (* 1983), deutsche Moderatorin
 Ute Steindorf (* 1957), deutsche Ruderin

Siehe auch:
 Steindorff
 Steinsdorf